Magyar Kálmán (1933–2017) orvos, farmakológus
Magyar Kálmán (1943–2020) régész, pedagógus, műemlékvédelmi szakmérnök 
Magyar Kálmán (?) Nemeshetés polgármestere
Magyar Kálmán (?) néprajzi gyűjtő, a passaic-i (New Jersey) Amerikai Magyar Múzeum igazgatója